Die Amtshauptmannschaft Großenhain war ein Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen und im späteren Freistaat Sachsen. Ihr Gebiet gehört heute größtenteils zum Landkreis Meißen in Sachsen. Von 1939 bis 1952 hieß der Verwaltungsbezirk Landkreis Großenhain.

Geschichte 

Die Amtshauptmannschaft Großenhain wurde 1874 aus den Bezirken der Gerichtsämter Großenhain, Radeburg, Riesa und Teilen des Gerichtsamtes Moritzburg gebildet. Die Stadt Riesa gehörte von 1924 bis 1946 nicht zur Amtshauptmannschaft und war in dieser Zeit bezirksfrei.

Der Begriff Amtshauptmannschaft wurde 1939 in die reichseinheitliche Bezeichnung Landkreis überführt.
1952 wurde der Landkreis Großenhain in der DDR-Kreisreform neugliedert. Nachfolger wurden der kleinere Kreis Großenhain und der Kreis Riesa, die beide dem Bezirk Dresden zugeordnet wurden.

Amtshauptleute und Landräte 
 1874–1882 Heinrich Pechmann
 1882–1887 Georg Paul Freiherr von Weißenbach
 1887–1892 Karl Heinrich Moritz Waentig
 1892–1898 Bartosch Adolf Louis Theodor von Wilucki
 1898–1922 Georg Uhlemann
 1922–1924 Otto Kühn
 1924–1932 Alfred Fellisch
 1932–1938 Hans Heinrich von Zezschwitz
 1939–1944 Walter Naumann
 1944–1945 Pohte (i. V.)

Geographie 
Die Amtshauptmannschaft umfasste 1910 rund 795 km² Fläche und etwa 90.900 Einwohner. Zu dieser Zeit bestand sie aus 158 Gemeinden, darunter den Städten Großenhain, Radeburg und Riesa.
Die Amtshauptmannschaft Großenhain bildete den nördlichen Rand der übergeordneten Kreishauptmannschaft Dresden; sie grenzte an den Südostzipfel der preußischen Provinz Sachsen (Landkreis Liebenwerda). Im Osten wurde sie von der Amtshauptmannschaft Kamenz (zur Kreishauptmannschaft Bautzen gehörig), im Süden von der Amtshauptmannschaft Dresden, im Südwesten von der Amtshauptmannschaft Meißen und im Nordwesten von der Amtshauptmannschaft Oschatz der Kreishauptmannschaft Leipzig umschlossen.

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung des Königreiches Sachsen
 Amtshauptmann
 Amt Hayn (Großenhain)

Literatur 
 Thomas Klein: Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe B: Mitteldeutschland. Band. 14: Sachsen. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1982, ISBN 3-87969-129-0, S. 341–343.
 Otto Mörtzsch: Historisch-topographische Beschreibung der Amtshauptmannschaft Großenhain, Dresden, 1935 (Digitalisat).
 Gustav Schuberth: Chronik der ländlichen Ortschaften in der königl. Amtshauptmannschaft Großenhain und der Stadt Radeburg. Starke, Großenhain 1888 (Digitalisat)

Weblinks 
 Bestand 10758 Amtshauptmannschaft Großenhain im Hauptstaatsarchiv Dresden

Einzelnachweise 

Grossenhain
Grossenhain
Großenhain
Gegründet 1874